McKinstry ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander McKinstry (1822–1879), US-amerikanischer Politiker
 Chris McKinstry (1967–2006), kanadischer Informatiker
 James McKinstry (* 1979), schottischer Fußballspieler
 James A. McKinstry (* 1942), US-amerikanischer Footballspieler 
 Justus McKinstry (1814–1897), amerikanischer Brigadegeneral der Unionsstaaten
 Nancy McKinstry (* 1959), US-amerikanische Managerin
 Stuart McKinstry (* 2002), schottischer Fußballspieler